Поспелиха — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Любучанское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Любучанского сельского округа).

Население

География 
Поспелиха расположена примерно в 22 км (по шоссе) на северо-восток от Чехова, на безымянной реке бассейна реки Рожайка (правый приток реки Пахры), высота центра деревни над уровнем моря — 176 м.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Чеховского муниципального района
 Сайт администрации сельского поселения Любучанское

Населённые пункты городского округа Чехов